Резольвента (від  — тут: розв'язувати) використовується в математиці в різних значеннях. 
Об'єднує їх головна властивість резольвенти: розв'язання резольвенти рівняння допомагає розв'язати і саме рівняння (або оператор).

Резольвента алгебраїчного рівняння
Резольвента (гомологічна алгебра)
Правило резолюцій